Endgame é o décimo segundo álbum de estúdio da banda estadunidense de Thrash metal,  Megadeth, lançado em 2009. É o primeiro álbum com o guitarrista Chris Broderick, que substituiu Glen Drover em 2008, e o último álbum com a participação do baixista James LoMenzo que foi demitido da banda em 2010, sendo substituído pelo baixista original David Ellefson que retornaria à banda no ano seguinte depois de 8 anos.

Composição e gravação 
Em 27 de maio de 2009, o vocalista e guitarrista do Megadeth, Dave Mustaine, confirmou que doze músicas estavam completas e que o grupo estava atualmente mixando e masterizando o disco. A primeira prévia do Endgame foi um vídeo de seis minutos apresentando Andy Sneap(produtor) descrevendo o processo de mixar "Head Crusher" em seu estúdio em Derbyshire, Inglaterra.  No vídeo, ele chamou o próximo álbum de "old-school". O final do álbum foi gravado no estúdio da banda, "Vic's Garage", em San Marcos (Califórnia). A lista de faixas foi inicialmente revelada em 2 de julho de 2009, embora vários títulos de faixas tenham sido encurtados para a versão final. O álbum foi produzido por Andy Sneap, que também produziu o álbum anterior do Megadeth, United Abominations.

Mustaine disse sobre o álbum: "É rápido, é pesado, há partes cantandas, gritos, e vozes convidadas (talvez não cantando - mais como em "Captive Honor"), os solos são insanos". Ele descreveu-o como um álbum orientado para riffs, menos melódico do que o material da banda até meados dos anos 90. Mustaine salvou várias velhas fitas de ensaio, que foram usadas como ponto de partida do álbum. Os membros da banda tiveram conversas online com fãs em seu site enquanto gravavam, o que, de acordo com Mustaine, ajudou a levantar o entusiasmo da banda.

Lançamento e promoção 
O Megadeth terminou de gravar o álbum em 19 de maio e, em 18 de junho, o título do álbum foi anunciado como Endgame. A arte da capa foi lançada on-line em 27 de julho de 2009. John Lorenzi, que criou a capa da United Abominations, retornou para a capa do álbum Endgame. A data de lançamento do Endgame foi anunciada no site oficial do Megadeth em 15 de setembro de 2009, e a Metal Hammer foi a primeira a rever o álbum, faixa por faixa. Uma semana após seu lançamento, o álbum vendeu 45.000 cópias nos Estados Unidos e 8.200 cópias no Canadá, estreando no número nove na Billboard 200, um lugar abaixo da estréia da United Abominations em 2007. O álbum ficou em primeiro lugar na parada Hard Rock Albums e em segundo lugar na parada Rock Albums.

Em 10 de maio de 2009, Mustaine anunciou no TheLiveLine que algumas músicas do Megadeth apareceriam no filme Land of the Lost (filme) para ajudar a promover o Endgame. Se a música seria do álbum, não ficou claro. Durante a mensagem que Mustaine deixou no TheLiveLine, foi declarado que havia novas músicas tocando no fundo da mensagem. Por fim, partes da música "The Right To Go Insane" podem ser ouvidas perto do final do filme. Outra música do álbum, "This Day We Fight!", Foi usada como uma música jogável em Guitar Hero: Warriors of Rock. Como promoção do Endgame, o Megadeth apresentou "Head Crusher" na edição de 17 de setembro de 2009 do Late Night with Jimmy Fallon.

Megadeth realizou uma turnê em apoio ao álbum, começando em Grand Rapids, Michigan em novembro de 2009 e terminando em 13 de dezembro, em Las Vegas, Nevada. A turnê contou com Machine Head (banda), Suicide Silence, Warbringer e Arcanium. Megadeth, Slayer e Testament estavam prontos para embarcar na turnê American Carnage em 18 de janeiro, mas foi adiada até o verão devido ao frontman do Slayer, Tom Araya, que estava passando por uma cirurgia nas costas.

Músicas 
Os temas líricos do Endgame são diversos. "This  Day We Fight!" inspirou-se no argumento de Aragorn para seus lutadores da trilogia O Senhor dos Anéis. "44 Minutes" é sobre o tiroteio em North Hollywood de 1997 e o título é derivado do filme de mesmo nome baseado no evento. "1,320'" fala sobre sobre carros com nitro (Óxido nitroso). Dave Mustaine disse que "Bite the Hand" foi escrito "sobre a ganância dos líderes fiduciários do mundo financeiro e como eles simplesmente não se preocupam com a responsabilidade com o público que eles tinham." A faixa-título foi escrita "sobre um projeto de lei que o ex-presidente George W. Bush assinou em lei que lhe deu o poder de colocar cidadãos americanos em centros de detenção aqui nos Estados Unidos 

"The Hardest Part of Letting Go…Sealed With a Kiss" é uma canção de duas partes que Mustaine escreveu para sua esposa. O crítico da PopMatters Adrien Begrand, chamou-a de "canção de amor distorcida". "Head Crusher", descreve o dispositivo de tortura medieval com o mesmo nome. Mustaine disse que "How the Story Ends" foi inspirado nos ensinamentos de Sun Tzu. Begrand descreveu "The Right to Go Insane" como "típico jeito de Mustaine dizer 'Eu estou lentamente enlouquecendo'"; no entanto, Mustaine afirmou que a música era "sobre ter sido dizimado, como tantos americanos, a partir do recessão e anos potenciais de depressão de 2000".

Singles 
O primeiro single do álbum foi "Head Crusher". De acordo com o site da Roadrunner Records, um download de "Head Crusher" estava disponível por 24 horas em 7 de julho, a partir das 11:00, horário da costa leste dos EUA. A disponibilidade do download terminou na manhã de 8 de julho. Anteriormente, a faixa estava disponível para ouvir, ligando para o número de Dave Mustaine através do TheLiveLine.com, um serviço que ele lançou que permite que os músicos se conectem ao seu público pelo telefone. A música foi indicada para "Melhor Performance de Metal" no 52º Grammy Award - a primeira indicação ao Grammy pela banda desde 1997, "Trust".

O segundo single, "The Right to Go Insane", foi lançado oito meses depois. Um videoclipe foi lançado em abril de 2010 e contava com o retorno do baixista David Ellefson. O enredo do vídeo é baseado na história de Shawn Nelson, um encanador desempregado que invadiu San Diego em um M60 (tanque) roubado. O vídeo estreou em um show em austin, texas no dia 26 de março, durante a turnê de aniversário de Rust in Peace. A música atingiu a posição 34 nas Hot Mainstream Rock Tracks. Ambas músicas possuem um videoclipe dirigido por Bill Fishman.

Recepção crítica 
Endgame recebeu críticas positivas dos críticos. Stephanie Burkett, da BBC Music, disse que o álbum é "o álbum mais confiável e proficiente desde Rust in Peace". Ela também observou que o Megadeth "está mais uma vez afirmando seu direito de ser considerado um dos melhores e mais consistentes grupos de Heavy metal do planeta". Chad Bowar da About.com premiou quatro estrelas e meia dizendo: "Megadeth tem alguns momentos da velha guarda, mas também modernos, mas o United Abominations de 2007 recebeu muitos elogios da crítica e esteve em muitas das melhores listas de fim de ano daquele ano ... Endgame é ainda melhor." Eduardo Rivadavia da AllMusic disse" O segundo lançamento do Megadeth para Roadrunner Records, Endgame, cujo título aparentemente se refere a "círculo completo" ao invés de qualquer tipo de adeus, e encontra a mais recente versão do Megadeth - debutando o novo guitarrista Chris Broderick. (ex-Nevermore e Jag Panzer) - trabalhando principalmente dentro de sua zona de conforto técnico.

Adrien Begrand, do PopMatters, comentou que "não é um momento desperdiçado no Endgame" e disse que "tudo se deve a Mustaine manter seus pontos fortes, e com o extraordinariamente talentoso Broderick como seu novo ala, o disco queima positivamente com uma intensidade que não ouvimos desde Rust in Peace. Com seus furiosos solos, a abertura do instrumental 'Dialectic Chaos' não desperdiça tempo para mostrar essa dinâmica entre Mustaine e Broderick, e combina com a pura velocidade de 'This Day We Fight!', fãs de longa data serão instantaneamente lembrados do brutal soco de 'Into the Lungs of Hell' / 'Set the World Afire', que dá início ao grande álbum de 1988, So Far, So Good... So What!" Mark Eglinton, do The Quietus descreveu o álbum como "um retorno à forma" para o Megadeth. O guitarrista de rock Slash fez uma crítica favorável ao Endgame via Twitter.Além disso, "Q" deu ao álbum três estrelas de cinco e disse: "O Endgame começa com um instrumental antes de atingir o tipo de ritmo que já rendeu ao Megadeth a marca 'speed-metal-band' de última geração."  

Endgame desde então tem sido considerado como um ponto alto da carreira posterior da banda. Segue-se dois predecessores bem recebidos, enquanto a banda começou a mudar sua direção musical nos dois álbuns seguintes. Em 2013, a WhatCulture incluiu o Endgame como número cinco na lista "Top 5 Megadeth", atrás de Killing Is My Business... and Business Is Good!.

Faixas 
Todas faixas foram escritas por Dave Mustaine, exceto onde anotado.

Componentes

Megadeth                                                                                                

Dave Mustaine — vocal, guitarra, violão e piano                                          
Chris Broderick — guitarra e violão                                                              
James LoMenzo — baixo                                                                              
Shawn Drover — bateria e percussão

Álbuns de 2009
Álbuns de Megadeth
Álbuns de heavy metal
Álbuns de thrash metal
Álbuns número um na Billboard Hard Rock Albums